Замок Чобан-Куле — оборонна фортифікаційна споруда, що існувала на мисі Чобан-Куле (Агіра) над Чорним морем поблизу села Морське (Капсихор).
 Киз-Куле-Бурун, Киз-Куле-Бурун, Фортечна гора (з тюрк. Козь-куле — «око-вежа») — у Криму — узвишшя з широкою основою і скелястою пірамідальною вершиною.
 Киз-Куле — середньовічний феодальний замок — фортеця в Криму, пам'ятка археології національного значення, башта Киз-Куле овіяна поетичними легендами і переказами.

Куле-Бурун — гора в Криму.

Населені пункти та їхні частини
 Куле — село в гміні Келчиґлув Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Куле — село в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Куле — частина міста Ченстохова в Сілезькому воєводстві
 Куле — частина села Нарамиці в гміні Біла Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Куле — частина села Янково-Млодзяново в гміні Новоґруд Ломжинського повіту Підляського воєводства

Примітки